Le terme Wikwam peut se référer à:

Toponymes

Rivière Mikwam, un affluent de la rivière Burntbush dans le district de Cochrane, en Ontario, au Canada.
Petite rivière Mikwam, un affluent de la rivière Mikwam dans le district de Cochrane, en Ontario, au Canada.
Rivière Mikwam Est, un affluent de la rivière Mikwam dans le district de Cochrane, en Ontario, au Canada.
Lac Mikwam, un plan d'eau du  district de Cochrane, en Ontario, au Canada
Lac Mikwam supérieur, un plan d'eau du district de Cochrane, en Ontario, au Canada..
Petit lac Mikwam, un plan d'eau du district de Cochrane, en Ontario, au Canada.